Берман — поширене німецьке та єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Адольф Берман (1876-1943) — польський художник.
 Борис Берман (нар. 1948) — російсько-американський піаніст.
 Девід Берман (1903–1957) — американський ґангстер.
 Джеррі Берман (1903–1979) — південноафриканський інженер, свідок Голодомору.
 Берман Лазар Наумович (1930–2005) — радянський і російський піаніст.
 Пандро С. Берман (1905–1996) — американський кінопродюсер.

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища